

Patronyme 

 Inés Arteta (née en 1962), écrivaine et professeur à l'université del Salvador
 Miguel Arteta (né en 1965), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain
 Mikel Arteta (né en 1982), footballeur espagnol

Toponyme 

 Arteta, quartier de Galdakao en Espagne